Capsali  ist der Familienname folgender Personen:

Elijah Capsali (um 1483–nach 1555), kretischer Rabbiner und Historiker
Mose Capsali (1420–1495), kretischer Großrabbiner in Konstantinopel